Деламар () — французская фамилия.

 Известные носители:

 Деламар, Лиз (; 1913—2006) — французская актриса театра и кино.
 Деламар, Николас (1639—1728) — французский полицейский деятель, администратор и писатель.
 Деламар, Розин (1911—2013) — французский художник по костюмам театра и кино.

См. также 
 Де Ла Мар (Деламар), Уолтер Джон (1873—1956) — английский поэт, писатель и романист.